Сивороги — название населённых пунктов на Украине:

 Сивороги — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Сивороги — село в Перемышлянском районе Львовской области.